Ruggaber ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Ruggaber (1886–1936), deutscher Politiker (SPD)
 Udo Ruggaber (* 1967), deutscher Ringer